Koei () — японський розробник, видавець і розповсюджувач відеоігор, заснований у 1978 році. Найвідоміший з серії історичних симуляторів, заснованих на історії Китаю і Японії. Найбільший успіх їм принесли серії відеоігор — історичних тактичних екшенів, таких як Dynasty Warriors (епоха Трьох держав) і Samurai Warriors (період Сенґоку), а також їх поєднання — Warriors Orochi. Також у Koei є дочірня компанія «Ryby Party», яка фокусується на симуляторах побачень.

Ігри створені Koei

Екшн 
 Bladestorm: The Hundred Years' War;
 Croc series;
 Crimson Sea;
 Destrega ;
 Dynasty Warriors, Dynasty Warriors 2, Dynasty Warriors 3, Dynasty Warriors 4, Dynasty Warriors 5, Dynasty Warriors 6, Dynasty Warriors 7, Dynasty Warriors 8Dynasty Warriors: Strikeforce и Dynasty Warriors: Strikeforce 2, Dynasty Warriors Next и Dynasty Warriors VS;
 Romance of the Three Kingdoms);
 Dynasty Warriors: Gundam;
 Fist of the North Star: Ken's Rage;
 Mystic Heroes;
 Ni-Oh;
 Prey the Stars;
 Samurai Warriors, Samurai Warriors 2, Samurai Warriors 3, Samurai Warriors: State of War, Samurai Warriors: Katana, Samurai Warriors Chronicles и Samurai Warriors 4;
 Stop That Roach!;
 Warriors: Legends of Troy ;
 Warriors Orochi, Warriors Orochi 2, Warriors Orochi Z, Warriors Orochi 3;
 WinBack .
 Trinity: Zill O'll Zero.

Історичні симулятори 
 Genghis Khan series.
 Liberty or Death.
 Nobunaga's Ambition series.
 Romance of the Three Kingdoms
 Rise of the Phoenix.
 Uncharted Waters.
 Uncharted Waters 2: New Horizons.
 Uncharted Waters Online.
 Arslan

Стратегії 
 Bandit Kings of Ancient China.
 Gemfire.
 Celtic Tales: Balor of the Evil Eye.
 L'Empereur.
 Teitoku no Ketsudan (PTO: Pacific Theater of Operations in North America).
 P.T.O.: Pacific Theater of Operations
 P.T.O. II: Pacific Theater of Operations
 P.T.O. IV: Pacific Theater of Operations
 Naval Ops: Warship Gunner 2
 Kessen, Kessen II и Kessen III.
 Operation Europe: Path to Victory.

Бізнес та симулятори 
 Aerobiz.
 Top Management.
 Top Management II.
 Winning Post.
 Pop Cutie! Street Fashion Simulation.
 Leading Company.

Романтичні ігри 
 Angelique (アンジェリーク)
 Harukanaru Toki no Naka de (遙かなる時空の中で)
 Kin'iro no Corda (金色のコルダ)
 Neo Angelique ~Abyss~ (ネオアンジェリーク)

RPG 
 Brandish
 Inindo: Way of the Ninja
 Saiyuki: Journey West
 Sangokushi Eiketsuden, Sangokushi Koumeiden, Sangokushi Sousouden
 Soul Master
 Opoona

Спорт 
 G1 Jockey
 G1 Jockey 4 2007
 Fatal Inertia
 Winning Post 7 Maximum 2007
 Yanya Caballista: City Skater

Музичні 
 Gitaroo Man

Пригоди 
 Saihai no Yukue (采配のゆくえ)

Посилання 
 Koei Co., (United States) website  
 Koei Gamecity (Japan) Entertainment website 

Видавці відеоігор
Підприємства, засновані 1978
Підприємства за алфавітом
Розробники відеоігор Японії
Розробники відеоігор